Ort in der Gmina Czarna Woda, Woiwodschaft Pommern
 Ort in der Gmina Międzychód, Woiwodschaft Großpolen
 Ort in der Gmina Trzciana, Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Kamionna (Trzciana)